15-й Требич-турнир проходил со 5 по 15 декабря 1932 г. в Вене.

К участию были допущены 12 шахматистов. Все участники турнира представляли Австрию.

Как и в 1931 г., победу в соревновании одержал А. Беккер. На сей раз победа была более убедительной: он обошел ближайшего конкурента Э. Грюнфельда на полтора очка.

Турнирная таблица

См. также 
 Требич-турнир

Примечания

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Вена (шахматный турнир)
1932 год в шахматах